Uszakowo () – nazwa toponimów w Rosji

m.in.:

 Uszakowo – wieś w obwodzie amurskim
 Uszakowo – wieś w Baszkortostanie
 Uszakowo – wieś w obwodzie biełgorodzkim
 Uszakowo – osiedle typu wiejskiego w obwodzie kaliningradzkim
 Uszakowo – wieś w obwodzie kałuskim
 Uszakowo – wieś w obwodzie kemerowskim
 Uszakowo – wieś w obwodzie kurgańskim
 Uszakowo – wieś w rejonie fatieżskim obwodu kurskiego
 Uszakowo – wieś w rejonie kurskim obwodu kurskiego
 Uszakowo – wieś w obwodzie leningradzkim
 Uszakowo – wieś w Mari El
 Uszakowo – wieś w obwodzie moskiewskim
 Uszakowo – wieś w obwodzie niżnonowogrodzkim
 Uszakowo – wieś w obwodzie omskim
 Uszakowo – wieś w obwodzie orłowskim
 Uszakowo – wieś w obwodzie riazańskim
 Uszakowo – wieś w obwodzie tiumeńskim
 Uszakowo – wieś w obwodzie włodzimierskim

Strony ujednoznaczniające